Понятский — фамилия:
 Иероним (Понятский) (1749—1802) — игумен и архимандрит нескольких монастырей РПЦ
 Понятский, Николай Сергеевич (? — 1928) — российский биолог, профессор
 Понятский, Павел Александрович (1867—1937) — священник, священномученик

Примечания